Childsplay é um software educacional para crianças de 3 a 7 anos de idade. Está disponível para Windows, Mac OS e GNU/Linux. O programa é um projeto de código aberto que envolve programadores de várias partes mundo. É escrito em Python e usa a bibliotecas SDL.

Atividades

É composto de uma coleção de jogos educacionais para crianças no qual aprendem em muitas atividades diferentes. Os jogos incluídos neste aplicativo são variados:

 Soletra palavras de acordo com os desenhos presentes na tela.
 Jogos de memória visual e auditiva.
 Operações matemáticas simples com base no número de balões que o programa mostra.
 Duplas
 Pingue-Pongue
 Come-come deve devorar uma ordem específica de letras para formar uma palavra
 Quebra-Cabeças
 Um jogo de bilhar

Ligações Externas

 Página oficial 
 Página no Sourceforge 
 Atividades do programa 
 Learning is childsplay 

Programas de computador livres educativos
Jogos educacionais